Swedbank Arena ist der frühere Name folgender Sportstätten in Schweden:

 Hägglunds Arena, Eishockeystadion in Örnsköldsvik
 Friends Arena, Fußballstadion in Solna